Ranisch ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Ranisch (* 1983), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Barthel Ranisch (1648–nach 1708), deutscher Baumeister in Danzig
 Karl von Ranisch (1815–1873), preußischer Generalmajor
 Salomon Ranisch (1719–1766), deutscher Lehrer in Leipzig und Altenburg 
 Volker Ranisch (* 1966), deutscher Schauspieler

Grammatische Form:
 Adjektiv von Ranen